Лубяны ( или ) — село в Кукморском районе Республики Татарстан России. Центр Лубянского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу Вятки (в отличие от остальной части района), при впадении в неё притока Лубянка, в 35 км к юго-востоку от Кукмора.

В Лубянах расположен лесхоз-техникум. Жилищный фонд составляет 33 тыс. м² общей площади.

История 
С 1938 по 2002 год Лубяны имели статус посёлка городского типа.

Население 

 рождаемость 9,0 %
 смертность 21,5 %
 естественный прирост населения отрицателен и составляет 12,5 %.
Мужчин — 48,2 %, женщин — 51,8 %. Лица в трудоспособном возрасте составляют 48,8 % населения поселка, моложе — 18,2 %, старше — 33,0 %. Средний размер семьи — 3,0 чел.

Национальный состав
В селе проживают татары (53,4 %), русские (39,6 %), удмурты (3,6 %), марийцы (1,4 %).

Интересные факты 
Село интересно тем, что относясь к Кукморскому району Татарстана, оно простирается и за его пределы: несколько домов села находятся на территории Мамадышского района Татарстана, и целая улица — на территории Удмуртской республики.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кукморского района
Бывшие посёлки городского типа Татарстана